Эррериас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саха-Нанса. Занимает площадь 40,34 км². Население — 649 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Herrería, en cantabria 102 municipios
 Herrerías, en Cantabria Infinita
 Herrerías, en Cantabria Joven
 Herrerías, en Cantabria.com

Муниципалитеты Кантабрии